Червоні́й — українське прізвище.

Відомі носії:
 Червоній Василь Михайлович (1958–2009) — український політик, народний депутат України.
 Червоній Логвин Данилович (1902–1980) — генерал-майор, Герой Радянського Союзу.

Українські прізвища